Тис-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Тис-Кюель — озеро, на правом берегу р. Тохорон, северо-восточнее оз. Алысардах, координаты 63°12’с. ш. 125°27’в. д..
 Тис-Кюель — озеро, в правобережье протоки Конечная I-я дельты р. Индигирка, координаты 71°01’с. ш. 151°35’в. д..
 Тис-Кюель — озеро, на левом берегу нижнего течения Колымской протоки, в северо-восточной части дельты р. Индигирка, координаты 70°59’с. ш. 151°34’в. д..

Примечания

См. также 
 Тас-Кюель
 Тит-Кюель